Carrère, plaats in Frankrijk
 Carrere (platenlabel), Frans platenlabel, opgericht door producer Claude Carrère